FAQ: frequently asked questions, llargmetratge estrenat el 2004 escrit i dirigit per Carlos Atanes.
 FAQ, o Preguntes més freqüents, secció als llocs web on respon els dubtes potencials dels usuaris del servei.
 FAQS, o Preguntes freqüents, un programa de televisió de Televisió de Catalunya de debat polític i entreteniment.
 Viquipèdia:PMF, les preguntes més freqüents de la Viquipèdia en català.